Су́рик () — относительно редкий минерал, по составу — оксид свинца с формулой Pb3O4 (тетраоксид трисвинца, или ортоплюмбат свинца(II)).

Сингония тетрагональная, дитетрагонально-дипирамидальный вид симметрии. Цвет яркий кирпично-красный, блеск жирный или тусклый. Непрозрачен. Твёрдость 2—3, плотность . Спайность отсутствует, излом землистый.

Формы нахождения 
Образует сплошные массы: волокнистые, тонкозернистые агрегаты; также в виде вкрапленности или тонкого порошка.

Происхождение 
Вторичный минерал, развивается по галениту, церусситу и другим содержащим свинец минералам в близповерхностных условиях, в зонах окисления сульфидных рудных месторождений. Больших скоплений не образует.

Месторождения: Баден-Вейлер (Баден), Влейальф (Эйфель), Нидермендит (Рейнланд Пфальц) — Германия; Боланус, Мексика; Мис, Словения.

В больших количествах производится искусственным путём как пигмент (свинцовый сурик) и для нужд химической и лако-красочной промышленности.

Ссылки 

 Сурик в базе webmineral.com 

Окислы и гидроокислы (минералы)
Окислы (минералы)
Минералы свинца
Оксиды свинца